mokrzyca – rodzaj roślin z rodziny goździkowatych

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 1 podstawowa
 Mokrzyca – część miasta Stargard
 Mokrzyca – część miasta Ustka
 Mokrzyca – część wsi Bałaje w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Lubaczów
 Mokrzyca – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gm. Chociwel
 Mokrzyca – część wsi Żarowo w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Stargard

Rzeki 
 Mokrzyca – strumień w północnej części Wrocławia
 Mokrzyca – potok, dopływ Kwisy

Zobacz też 
 Mokrzyca Mała, Mokrzyca Wielka